Ljubomir Ugren, slovenski šahovski problemist, * 1. januar 1940, Bajinci, Srbac, Bosna in Hercegovina.

Ljubomir Ugren je bil v sedemdesetih letih mobilizator nove generacije slovenskih problemistov. Kot gimnazijec v Nikšiću je svoj prvi problem objavil leta 1958 v beograjski Politiki. Leta 1960 se je preselil v Ljubljano. Že kot študent metalurgije je urejal tedenske in mesečne problemsko-šahovske rubrike (Delo, Tovariš, Mladina, KiH, pozneje pa še Tedenska tribuna, ITD, Nedeljski dnevnik, Dnevnik, Polet, Šahovska misel, Šahovski glasnik (Hrvaška) in Eureka (Srbija).

Od leta 1969 do 1971 je delal kot tajnik Šahovske zveze Slovenije, od 1972 do upokojitve leta 2005 pa na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Več kot 20 let je bil predsednik Odbora za problemski šah ŠZS in član Sveta za problemski šah Šahovske zveze Jugoslavije, od 1987 do 1989 pa njegov predsednik. Do sedaj je objavil nekaj več kot 400 originalnih šahovskih problemov vseh zvrsti in študij, od katerih jih je približno polovica odlikovanih na turnirjih doma in v tujini. V Albumih FIDE ima objavljenih enajst problemov. Je tudi eden redkih sestavljavcev študij na Slovenskem. Ustvaril je več svetovnih problemskih rekordov. Bil je državni prvak Jugoslavije v komponiranju leta 1985. Na svetovnem prvenstvu 1993–96 je delil 5. in 6. mesto v komponiranju originalnih tematskih pomožnih matov.

Ugren ima naziv jugoslovanskega mojstra problemskega šaha in je mednarodni sodnik Komisije za problemski šah pri mednarodni šahovski organizaciji FIDE. Bil je sodnik v Albumih FIDE.

Skupaj z Antonom Preinfalkom je bil soavtor Pravilnika prvega svetovnega reševalskega prvenstva leta 1977 v Malinski. Sodil je tri svetovna reševalska prvenstva (Malinska 1977, Bled 1980, Sarajevo 1984). Skupaj z Markom Klasincem in z Borisom Ostruhom je nastopil v reprezentanci Slovenije, ki je osvojila naslov državnega prvaka nekdanje SFRJ leta 1978 v Mežici, skupaj s Klasincem in Mitjo Ukmarjem pa je zastopal barve Slovenije, ki je osvojila 11. mesto med 17 reprezentancami na 17. svetovnem reševalskem prvenstvu leta 1993 v Bratislavi.

Uredil je dva Biltena Odbora za problemski šah ŠZS. Leta 1997 je izdal knjigo Sistemi 8 x 8 +, ki vsebuje 750 šahovskih problemov in študij z rešitvami in komentarji. Za svoje delo na področju problemskega šaha je dobil leta 1975  priznanje Zveze za telesno kulturo Slovenije, leta 1984 pa srebrno plaketo Šahovske zveze Slovenije.

Bibliografija 
 Problemski šah : bilten. Ljubljana : Društvo šahovskih problemistov Slovenije, Problemski odbor Slovenije, 1969-1971. 
 Ugren, Ljubomir (urednik). Sistemi 8 x 8 +. Ljubljana : Simbol - Društvo šahovskih problemistov Slovenije, 1997.

Viri 
 Drinovec, Aleš (urednik) (Urednika dela o problemskem šahu: Marko Klasinc in Anton Preinfalk). Slovenski šah. Šahovska zveza Slovenije, Ljubljana 2002.

Zunanje povezave 
 Spletna stran 
 Ugrenovi problemi na strežniku PDB
 

Živeči ljudje
Šahovski problemisti
Slovenski šahisti